Paraná, Parana oder Paranã steht für:

Geographie:

 Paraná, Estado de Paraná, brasilianischer Bundesstaat
 Río Paraná, Fluss in Brasilien, Paraguay und Argentinien
 Departamento Alto Paraná in Paraguay
 Paraná (Entre Ríos), Stadt in Argentinien, Hauptstadt der Provinz Entre Ríos
 Departamento Paraná der argentinischen Provinz Entre Ríos
 Paraná (Rio Grande do Norte), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Norte
 Paranã (Tocantins), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Tocantins
 Rio Paranã, Fluss in den brasilianischen Bundesstaaten Goiás und Tocantins
 Paraná-Urariá, ein Nebenstrom des Amazonas
 Paraná-Becken, Geologische Formation

Sonstiges:
 Paraná (1908), Flusskanonenboot der argentinischen Marine auf dem Rio Parana (Stapellauf 1918)
 Parana (D 29), Zerstörer der brasilianischen Marine (Stapellauf 1964)
 (1779) Paraná, Hauptgürtelasteroid

Paraná ist der Familienname folgender Personen:
 Luis Alberto del Paraná (1926–1974), paraguayischer Sänger und Gitarrist, gründete in den 1950er-Jahren die Musikgruppe Los Paraguayos
 Marquinhos Paraná (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Rodrigo Paraná (* 1987), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rio Paranaíba